Le tournoi de squash Canada Cup 2018 est l'édition 2018 de la Canada Squash Cup qui se déroule à Toronto du 3 au 7 mars 2018. 

Le tournoi comprend 16 joueurs dont 8 têtes de série, quatre joueurs qualifiés et une wild card, Michael McCue.

Dotation et points 
En 2018, la dotation est de . Les points sont répartis suivant le tableau suivant:

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Canada Squash Cup
 Saison 2017-2018 de la PSA

Liens externes 
 
 Page PSA

Canada Squash Cup
Sport en février 2018
Squash en 2018